Mende (Lozère), een stad in het Franse departement Lozère
Mende (Hongarije), een gemeente in Hongaarse
Mende (Chalkidiki), een plaats in Griekenland
Mende (volk), een bevolkingsgroep in Sierra Leone, Liberia en Guinee
Mende (taal), de taal van deze bevolkingsgroep
de onvoltooid verleden tijd enkelvoud van het werkwoord mennen